Мотораре има више значења:

 Мотораре (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Мотораре (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику